Тортугиљас има више значења:

 Тортугиљас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тортугиљас (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тортугиљас, Ла Салуд (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику